BL, de ISO-landcode van Saint-Barthélemy
 .bl, het toekomstige internetlandcode topleveldomein van Saint-Barthélemy
 BL, de IATA-code voor Jetstar Pacific Airlines
 BL, blauwe link (wikipedia)
 BL (logica)
BL series